Attention, voilà Tipota est un conte de littérature d'enfance et de jeunesse écrit par Henriette Bichonnier, illustré par Pascal Lemaître, paru en 2006 dans la collection " mes premiers J'aime Lire'" des éditions Bayard du groupe Bayard presse. Il a reçu le grand prix des jeunes lecteurs 2007

Le héros 
Tipota, fils d'un sage cordonnier africain, est un enfant espiègle qui fait toutes sortes de farces aux gens du village.

Les personnages 
 Le cordonnier
 Sa femme
 Les voisins furieux
 Les soldats
 Le capitaine des soldats

L'histoire 
Tipota a fait tant de farces qu'on l'enferme au cachot pour le punir. Il sera délivré le lendemain. Mais le lendemain, des soldats envahissent le village, prennent le pouvoir, réduisent les habitants en esclavage. Seul Tipota qui est resté caché échappe à leur autorité. Profitant de la nuit, il met au point un stratagème avec des chaussures pendues aux arbres. Et le village sera débarrassé des envahisseurs.

Exploitation pédagogique 
 comment lutter par la ruse contre plus fort que soi
 le métier de cordonnier, les métiers de la chaussure.
 un village africain.

Articles connexes 
 Littérature d'enfance et de jeunesse
 Liste d'auteurs de littérature de jeunesse
 Éditions pour la littérature d'enfance et de jeunesse : liste

Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse
Conte français